Бульвар Победы — единственная улица в Астрахани, имеющая официальный статус бульвара. Находится в северной части исторического района Селение в Астрахани, соединяет Комсомольскую набережную Волги и улицу Савушкина, пересекая улицы Марии Максаковой, Бахтемирскую и Бертюльскую.

История 
Образован в 1975 году в ознаменование 30-летия победы в Великой Отечественной войне.

Примечания 

Бульвары населённых пунктов России
Объекты, названные в честь Великой Отечественной войны
Улицы Астрахани